Ђорђе Јовановић се може односити на:
 Ђорђе Јовановић (лекар) (1860—1902), доктор медицине, социолог, палеолог и атрополог
 Ђорђе Јовановић (1861—1953), српски вајар 
 Ђорђе Јовановић (глумац) (1933—2004), српски глумац 
 Ђорђе Јовановић (књижевник) (1909-1943), српски књижевник
 Ђорђе Јовановић (фудбалер, 1999), српски фудбалер
 Ђорђе Јовановић (фудбалер, 2001), српски фудбалер
 Ђорђе Јовановић (комесар) (1909—1943), учесник НОБ-а